Кринки — название населённых пунктов:

Россия 
 Кринки — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кринки — деревня в Буйском районе Костромской области.